Ла-Гуардия (Ла Гуардия, Лагуардия) может означать:
 Ла Гуардия, Фьорелло (1882—1947) — мэр Нью-Йорка с 1931 по 1945 г.
 Ла-Гуардия — аэропорт в Нью-Йорке.
 Ла-Гуардия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо.
 Лагуардия — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава.
 Лагуардия, Виктор (род. 1989) — испанский футболист.
 Лагуардия, Эрнесто (род. 1959) — мексиканский актёр.
 Ла-Гуардия-де-Хаэн — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн.
 Ла-Гуардия или А-Гуарда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра.